Борин, Борис:
 Борин, Борис Абрамович (1899—1965) — советский кинорежиссёр.
 Борин, Борис Михайлович (1923—1984) — советский писатель.
 Борин, Борис Фёдорович (1939—2021) — советский и российский металлург.